Aliquandostipite — рід грибів родини Aliquandostipitaceae. Назва вперше опублікована 2001 року.

Класифікація 
До роду Aliquandostipite відносять 8 видів:
 Aliquandostipite crystallinus
 Aliquandostipite khaoyaiensis
 Aliquandostipite manochiae
 Aliquandostipite manochii
 Aliquandostipite minuta
 Aliquandostipite separans
 Aliquandostipite siamensis
 Aliquandostipite sunyatsenii

Примітки

Джерела 
 Inderbitzin, P.; Landvik, S.; Abdel-Wahab, M.A.; Berbee, M.L. 2001. Aliquandostipitaceae, a new family for two new tropical ascomycetes with unusually wide hyphae and dimorphic ascomata. American Journal of Botany. 88(1):52-61 - P.54

Роди грибів